Паства — узагальнена назва мирян в християнстві

Населені пункти та їхні частини
 Паства — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства

Паства

Примітки